Tróccoli ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Tróccoli (1925–1995), argentinischer Politiker
 Luis Tróccoli (1921–1993), uruguayischer Politiker und Journalist
 Milton Luis Tróccoli Cebedio (* 1964), uruguayischer Geistlicher, Bischof von Maldonado-Punta del Este

Siehe auch:
 Estadio Luis Tróccoli, im Stadtviertel La Paloma der uruguayischen Hauptstadt Montevideo gelegenes Stadion